Deutschnational kann sich beziehen auf:
 den Deutschnationalismus
 die Deutschnationale Bewegung in Österreich-Ungarn
 die Deutschnationale Volkspartei
 den Deutschnationalen Handlungsgehilfen-Verband
 die Deutschnationale Studentenschaft

Siehe auch: